Abdelkader Drif (1937-2023), dirigeant de club sportif algérien ;
 Maurad (Maurad Drif) (1972-), animateur radio et télévision français ;
 Zohra Drif (1934-), militante de l'indépendance algérienne, et femme politique.

Voir aussi 
 Affaire Valérie Drif, du nom de la victime, une affaire criminelle française à la suite d'un crime survenu en 2018.

Homonymie de patronyme